Кустовецька сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Кустовецька сільська рада — Хмельницька область, Полонський район